Макси́м Влади́мирович Че́рмных (5 июля 1976, Первоуральск, Свердловская область, РСФСР, СССР) — российский хоккеист, полузащитник, заслуженный мастер спорта России по хоккею с мячом (2006).

Биография 
В высшей лиге чемпионатов России 686 матчей, 414 мячей, 306 передач.
Уральский трубник (Первоуральск) — 41, 4; 
СКА-Зенит (Екатеринбург) — 110, 67; 
Маяк (Краснотурьинск) — 26, 30; 
Водник (Архангельск) — 243, 130; 
Динамо (Москва) — 147, 104; 
Динамо-Казань (Казань) — 119, 79. 

В розыгрышах Кубка России — 197 матчей, 122 мяча, 104 передачи. 
В составе сборной России на чемпионатах мира — 35 матчей, 24 мяча. 
Всего в сборной России — 61 игра, 33 мяча. 
В Суперкубке России — 1 игра, 1 мяч. 
В кубке Мира принимал участие в 12 турнирах (2001—2010,2012,2014) — 55 игр 27 мячей. 
В кубке Европейских Чемпионов принимал участие в 8 турнирах (2000,2002-2004,2006-2009) — 17 игр 5 мячей. 
В кубке Чемпионов принимал участие в 3 турнирах (2004,2006,2008) — 12 игр 4 мяча. 
В турнире на приз Правительства России (в составе Татарстана) (2000) — 3 игры, 2 мяча. 
Всего: игр — 1032, мячей — 608.

Достижения 
 клубные (отечественные):
 Десятикратный чемпион России (10) — 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. 
 Серебряный призёр чемпионата России (2) — 2001, 2012. 
 Бронзовый призёр чемпионата России (2) — 2013, 2014. 
 Обладатель Кубка России (5) — 2004/05, 2005, 2006, 2008, 2013. 
 Финалист Кубка России (1) — 2011. 
 Бронзовый призёр Кубка России (1) — 2009. 
 Финалист Суперкубка России (1) — 2013/14. 

 клубные (международные):
 Обладатель Кубка европейских чемпионов (6) — 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009. 
 Финалист Кубка европейских чемпионов (2) — 2000, 2007. 
 Обладатель Кубка мира (5) — 2003, 2004, 2006, 2007, 2010. 
 Финалист Кубка мира (1) — 2002. 
 Победитель международного турнира Champions Cup (3) — 2004, 2006, 2008. 
 Обладатель кубка Джолли Джаз (1) — 1997. 
 Финалист кубка ЭксТе (1) - 2017. 

 в составе сборной России:
 Четырёхкратный чемпион мира (4) — 2006, 2007, 2008, 2011. 
 Серебряный призёр чемпионата мира (3) — 2003, 2005, 2010. 
 Победитель международного турнира на призы Правительства России (1) — 2002. 

 в составе сборной Татарстана:
 Серебряный призёр международного турнира на призы Правительства России (1) — 2000. 

 В списке «22-х лучших» — 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2007, 2011.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона — 1999/2000.

В чемпионатах / кубках России забивал мячи в ворота 29 / 26 команд 
  Чемпионат России               Кубок России
  1-2.Старт           = 31 мяч   1.Зоркий               = 14 мячей
  1-2.Кузбасс         = 31       2.Водник               = 13
  3.Байкал-Энергия    = 29       3.Старт                = 11
  4.Уральский трубник = 28       4.Строитель С          = 10
  5-6.Волга           = 26       5.Родина               =  9
  5-6.Зоркий          = 26       6.Волга                =  7
  7.Енисей            = 24       7-9.СКА-Нефтяник       =  6
  8.Динамо-Казань     = 21       7-9.Енисей             =  6
  9.Сибсельмаш        = 20       7-9.Байкал-Энергия     =  6
 10.Родина            = 19      10-11.Юность Ом         =  5
 11-13.Строитель С    = 17      10-11.Мурман            =  5
 11-13.Локомотив Ор   = 17      12-13.Агрохим           =  4
 11-13.Водник         = 17      12-13.БСК               =  4
 14.СКА-Нефтяник      = 16      14-16.Североникель      =  3
 15-16.Саяны          = 14      14-16.Лесохимик         =  3
 15-16.Динамо М       = 14      14-16.Уральский трубник =  3
 17.Юность Ом         =  9      17-19.Маяк              =  2
 18-19.Агрохим        =  8      17-19.Кузбасс           =  2
 18-19.Мурман         =  8      17-19.Динамо М          =  2
 20.СКА-Забайкалец    =  7      20-26.Локомотив Ор      =  1
 21.Север             =  6      20-26.Заря Н            =  1
 22-23.СКА-Свердловск =  5      20-26.Саяны             =  1
 22-23.Заря Н         =  5      20-26.Ак Барс-Динамо    =  1
 24.Шахтёр Л-К        =  4      20-26.Север             =  1
 25-27.Маяк           =  3      20-26.Металлург Бр      =  1
 25-27.Металлург Бр   =  3      20-26.Зоркий-2          =  1
 25-27.БСК            =  3
 28.Североникель      =  2
 29.Лесохимик         =  1

количество мячей в играх 
 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 187 играх 
по 2 мяча забивал в 71 игре 
по 3 мяча забивал в 27 играх 
по 4 мяча забивал в 1 игре 

Свои 414 мячей забросил в 286 играх, в 400 играх мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 67 играх 
по 2 мяча забивал в 17 играх 
по 3 мяча забивал в 4 играх 
по 4 мяча забивал в 1 игре 
по 5 мячей забивал в 1 игре 

Свои 122 мяча забросил в 90 играх, в 107 играх мячей не забивал.

В сборной России 

Итого: 61 матч / 33 мяча; 49 побед, 2 ничьи, 10 поражений.

Примечания

Литература

Ссылки 
 профиль на сайте ФХМР
 профиль на сайте ФХМСО
 профиль на сайте bandysidan
 профиль на сайте Динамо М (история)

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Заслуженные мастера спорта России
Игроки КХМ «Уральский трубник»
Игроки КХМ «СКА-Свердловск»
Игроки КХМ «Маяк»
Игроки КХМ «Водник»
Игроки КХМ «Динамо» Москва
Игроки КХМ «Динамо-Казань»